Detention  – serie d'animazione statunitense del 1999
Detention  – film del 2003 diretto da Sidney J. Furie
Detention  – film del 2011 diretto da Joseph Kahn